Winklarn (Neder-Oostenrijk), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk
Winklarn (Opper-Palts), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren